Harrismith bezeichnet folgende Orte:

 für den Ort in West-Australien, siehe Harrismith (Australien)
 für den Ort in Südafrika, siehe Harrismith (Südafrika)
 für den Ort auf Barbados, siehe Harrismith (Barbados)